Villoruela kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villoruela (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Villoruela (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar